Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie CSI: NY. De serie omvat in totaal negen seizoenen. 

In Nederland krijgen de afleveringen van de CSI-franchise een Nederlandse, vaak letterlijk vertaalde titel mee. Deze titels worden echter niet gebruikt voor op de dvd-boxen, maar enkel voor de informatie op teletekst en internet.

Doorgaans kijken er ongeveer één miljoen mensen naar een nieuwe aflevering van CSI: NY.

Seizoen 1: 2004–2005

Seizoen 2: 2005–2006

Seizoen 3: 2006–2007

Seizoen 4: 2007–2008

Seizoen 5: 2008–2009

Seizoen 6: 2009–2010

Seizoen 7: 2010–2011

Seizoen 8: 2011–2012

Seizoen 9: 2012–2013 

CSI
CSI: NY